ISO 3166-2:MA — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Марокко. Стандарт охватывает 16 областей, 46 провинций и 17 префектур Марокко. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Марокко — MA и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: код областей образован двухсимвольным числом, дополнительный трёхбуквенный код префектур и провинций образован созвучно: названию, аббревиатуре названия провинции, префектуры. Геокоды областей, провинций и префектур Марокко являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — MA, присвоенного Марокко в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Марокко первого уровня

Геокоды 16 областей административно-территориального деления Марокко.

Геокоды Марокко второго уровня 
Геокоды 46 провинций административно-территориального деления Марокко.

Геокоды 17 префектур административно-территориального деления Марокко.

Геокоды пограничных Марокко государств 
 Алжир — ISO 3166-2:DZ (на востоке),
 Западная Сахара — ISO 3166-2:EH (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Марокко

Ссылки 
 
 Геокоды Марокко 
 Геокоды Марокко 

2:MA
Административное деление Марокко